Shino es un nombre de pila japonés. Es el nombre de:

Personas 
Shino Kakinuma, actriz japonesa.

Personajes de manga y anime 
 Shino Aburame, personaje de Naruto.
 Shino, personaje de .hack//Roots.
 Shino, personaje de Pita Ten.
 Shino Asada, personaje de Sword Art Online.

Nombres japoneses